Digah – centro abitato del distretto di Abşeron, in Azerbaigian
 Digah – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 Digah – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Digah – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Digah – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian